Rujišta est un toponyme qui peut désigner :
Rujišta, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.
Rujišta, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Berane.